А́пис может означать:
 Апис (Хапис) — священный бык в египетской мифологии.
 Апис (Апид) — в греческой мифологии царь Аргоса либо Сикиона. Греческие мифографы считали, что египтяне назвали быка его именем.
 Апис (Апид) — сын Ясона из аркадского Паллантия. Во время погребальных игр в честь Азана нечаянно убит Этолом. Сыновья Апида добились изгнания Этола.
 Апис — псевдоним Драгутина Димитриевича, начальника разведывательного отдела Генерального штаба Сербии, лидера террористического общества Чёрная рука.